Парламентские выборы 1934 года в Британской Индии проходили осенью 1934 года. Из 147 мандатов в Центральном Законодательном собрании 41 был зарезервирован для лиц, назначаемых британскими колониальными властями, а 105 отдано для выборных представителей. По итогам выборов фракция Индийского национального конгресса стала крупнейшей партией в Центральном Законодательном собрании, заняв 44 из 105 выборных мест.

Результаты выборов

Примечания 

Британская Индия
Политика Индии
Выборы в Индии